Айривента «Мэй» Фэггс Старр (; ) — американская легкоатлетка, специалистка по бегу на короткие дистанции. Выступала за национальную сборную США по лёгкой атлетике в период 1948—1956 годов, чемпионка летних Олимпийских игр в Хельсинки, обладательница бронзовой медали Олимпийских игр в Мельбурне, чемпионка Панамериканских игр, рекордсменка мира, многократная победительница и призёрка первенств национального значения.

Биография 
Мэй Фэггс родилась 10 апреля 1932 года в поселении Мейс-Ландинг, штат Нью-Джерси, США.

Занималась лёгкой атлетикой во время учёбы в Бэйсайдской старшей школе в Нью-Йорке, представляла Нью-йоркскую полицейскую легкоатлетическую лигу. Позже поступила в Университет штата Теннесси в Нашвилле, состояла в местной легкоатлетической команде «Тайгерс», где проходила подготовку под руководством известного специалиста Эда Темпла. Неоднократно принимала участие в различных студенческих соревнованиях, выступая в спринтерских беговых дисциплинах.

Впервые заявила о себе в лёгкой атлетике на взрослом международном уровне в сезоне 1948 года, когда в возрасте 16 лет вошла в основной состав американской национальной сборной и благодаря череде удачных выступлений удостоилась права защищать честь страны на летних Олимпийских играх в Лондоне. Стартовала здесь в беге на 200 метров, но не смогла пройти дальше предварительного квалификационного этапа.

В 1952 году отправилась на Олимпийские игры в Хельсинки, где вместе со своими соотечественницами с мировым рекордом завоевала золотую медаль в программе эстафета 4 × 100 метров. В индивидуальных дисциплинах финишировала шестой в беге на 100 метров и дошла до полуфинала в беге на 200 метров.

После хельсинкской Олимпиады Фэггс осталась в составе легкоатлетической команды США на ещё один олимпийский цикл и продолжила принимать участие в крупнейших международных соревнованиях. Так, в 1955 году она выступила на Панамериканских играх в Мехико, где стала серебряной призёркой в беге на 100 метров, уступив в финале соотечественнице Барбаре Джонс, и одержала победу в эстафете 4 × 100 метров.

Находясь в числе лидеров американской национальной сборной, благополучно прошла отбор на Олимпийские игры 1956 года в Мельбурне. На сей раз в эстафете 4 × 100 метров взяла бронзу, пропустив вперёд команды из Австралии и Великобритании. При этом на дистанциях 100 и 200 метров попасть в финал не смогла.

За выдающиеся спортивные достижения в 1976 году была введена в Национальный зал славы лёгкой атлетики.

Впоследствии получила степень магистра в Университете Цинциннати и в течение многих лет работала преподавателем физической культуры в Принстонской старшей школе в Огайо, возглавляла местную легкоатлетическую команду.

Была замужем за Эдди Старром, имела двоих детей.

Умерла от рака 27 января 2000 года у себя дома в Вудлоне, Огайо, в возрасте 67 лет.

Примечания 

Бегуны на короткие дистанции США
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1948 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1952 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1956 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 1952 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1956 года
Олимпийские чемпионы от США
Олимпийские чемпионы по лёгкой атлетике
Чемпионы Панамериканских игр по лёгкой атлетике
Выпускники Средней школы Бейсайд (Квинс)
Выпускники Университета штата Теннесси
Выпускники Университета Цинциннати
Умершие от рака